Holder puede referirse a distintas personas:

 William Holder (1616-1698), teórico musical del s. XVII.
 Christopher Holder (c. 1631-?), ministro cuáquero angloestadounidense.
 Frederick Holder (1850-1909), ex Premier de Australia del Sur.
 Otto Ludwig Hölder (1859-1937), matemático alemán.
 Randolph M. Holder (1918-1942), aviador naval estadounidense.
 Geoffrey Holder (1930), actor, bailarín y coreógrafo estadounidense.
 Noddy Holder (1946), cantante, guitarrista y actor británico del grupo Slade.
 Roy Holder (1946), actor de televisión británico.
 Janice M. Holder (1949), jueza y jurista estadounidense.
 Nancy Holder, escritora estadounidense de fantasía.
 Adrian Holder, cantautor británico.
 Colleen Holder, productora y presentadora de noticias de Trinidad y Tobago.
 Trevor Holder (1973), político canadiense.
 Eric Holder (1951), fiscal general de los Estados Unidos desde febrero de 2009.
 Vanburn Holder (1945), jugador de críquet de las Indias Occidentales
 Roland Holder (1967), jugador de críquet de las Indias Occidentales
 Will Holder (1975), jugador de la American Arena Football League. 
 Phil Holder,  entrenador Inglés de fútbol y entrenador.

También puede referirse a algunos lugares:

 Holder (Australia), suburbio de Canberra.
 Holder, pueblo de Illinois (EE. UU.).
 USS Holder (DE-401), escolta destructor estadounidense.
 USS Holder (DD-819), destructor estadounidense.